La phosphorrösslerite è un minerale il cui nome è stato attribuito da Friedrich Robitsch nel 1939 per via della sua relazione con la rösslerite e per il suo contenuto di fosforo. La phosphorrösslerite si può disidratare facilmente e diventa uno pseudomorfo della newberyite.

Morfologia 
La phosphorrösslerite si presenta in cristalli equidimensionali o in corti prismi [001], si può presentare anche in croste o cristalli scheletrici.

Origine e giacitura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)